Alfons I Katolicki (693-757) – król Asturii 739-757
 Alfons I Waleczny (ok. 1073-1134) – król Aragonii i Nawarry 1104-1134
 Alfons-Jordan, Alfons I z Tuluzy (1103-1148) – hrabia Trypolisu 1105-1109 i Tuluzy 1112-1148
 Alfons I Zdobywca (1109-1185) – król Portugalii 1139-1185
 Alfons I (1396-1458) – król Neapolu 1442-1458 i Aragonii 1416-1458 jako Alfons V
 Alfons I (1476-1534) – książę Ferrary i Modeny 1505-1534 
 Alfons I (zm. ok. 1543) – władca Konga